Boris Andreyevich Uspensky  (rusko Бори́с Андре́евич Успе́нский), (*1.marec 1937, Moskva) je ruski filolog in semiotik, zgodovinar jezika in kulture. 

Uspensky je diplomoral na Moskovski univerzi 1960. Do leta 1982 je predaval v Moskvi, nato na Univerzi Harvard, Cornell Univeristy, Univerzi na Dunaju in na Univerzi v Gradcu. Redni profesor ruske literature je na Naples Eastern University. Delal je skupaj z  Jurijem Lotmanom in ostalimi znanimi semiotiki na Tortu-Moskovski mitosemiotični šoli, kot je bil  Vladimir Toporov.

Njegova največja dela so Linguistic Situation in Kievan Rus and Its Importance for the Study of the Russian Literary Language, Philological Studies in the Sphere of Slavonic Antiquities in The Principles of Structural Typology. 

Član Academia Euroaea (1990), Ruske akademije za naravoslovje (1990), tuji član Avstrijske akademije (1987), Norveške (1999) in Poljske (2011). Prav tako je član Britanskega društva za študij slovanskih kultur in še mnogih drugih mednarodnih združenj. 

Njegov sin F.B. Uspenskij (rojen 1970) je prav tako lingvist in namestnik direktorja Instituta za slovanske študije RAN.

Monografije 
 Успенский Б. А. Структурная типология языков. — М.: Наука, 1965. — 286 с.
 Успенский Б. А. Архаическая система церковнославянского произношения (Из истории литургического произношения в России). — М.: Изд-во МГУ, 1968. — 156 с.
 Успенский Б. А. Из истории русских канонических имён (История ударения в канонических именах собственных в их отношении к русским литературным и разговорным формам). — М.: Изд-во МГУ, 1969.- 334 с.
 Успенский Б. А. Поэтика композиции (Структура художественного текста и типология композиционной формы). — М.: Искусство, 1970. — 224 с.
 Успенский Б. А. Первая русская грамматика на родном языке (Доломоносовский период отечественной русистики). М.: Наука, 1975. — 232 с.
 Успенский Б. А. Филологические разыскания в области славянских древностей (Реликты язычества в восточнославянском культе Николая Мирликийского). — М.: Изд-во МГУ, 1982. — 245 с.
 Успенский Б. А. Из истории русского литературного языка XVIII — начала XIX века (Языковая программа Карамзина и её исторические корни). М.: Изд-во МГУ, 1985. — 215 с.
 Успенский Б. А. Краткий очерк истории русского литературного языка, М.: «Гнозис», 1994. — 240 с.
 Успенский Б. А. Избранные труды. — М., 1994—1997, т. 1-3
 Успенский Б. А. Семиотика искусства. — М.: Языки русской культуры, 1995. — 360 с., 69 илл. ISBN 5-88766-003-1
 Успенский Б. А. Семиотика истории. Семиотика культуры. — М.: Языки русской культуры, 1996. — 608 с. ISBN 5-88766-007-4
 Успенский Б. А. Царь и патриарх: харизма власти в России (Византийская модель и её русское переосмысление). — М.: Языки русской культуры, 1998. — 676 с.
 Успенский Б. А. Борис и Глеб: восприятие истории в Древней Руси. — М.: Языки русской культуры, 2000. — 128 с. ISBN 5-7859-0144-7
 Успенский Б. А. Царь и император: Помазание на царство и семантика монарших титулов. — М.: Языки русской культуры, 2000. — 144 с. — (Язык. Семиотика. Культура. Малая серия.) ISBN 5-7859-0145-5
 Успенский Б. А. История русского литературного языка (ХІ-ХѴІІ). — М.: Аспект-Пресс, 2002. — 560 с. ISBN 5-7567-0146-X
 Успенский Б. А. Крестное знамение и сакральное пространство. — М.: Языки славянской культуры, 2004. — 160 с. ISBN 5-9551-0033-4
 Успенский Б. А. Этюды о русской истории. — СПб.: Азбука, 2002. — 475 с. —(Academia). — Библиогр.: с. 415—474. ISBN 5-267-00610-6.
 Успенский Б. А. Историко-филологические очерки. — М.: Языки русской культуры, 2004. — 176 с. — (Язык. Семиотика. Культура. Малая серия.) ISBN 978-5-9551-0044-9
 Успенский Б. А. Крест и круг (Из истории христианской символики). — М.: Языки славянских культур, 2006. — 488 с.
 Успенский Б. А. Ego Loquens. Язык и коммуникационное пространство. — М.: РГГУ, 2007. — 320 с. ISBN 978-5-7281-0928-0

Članki 
 Успенский Б. А. Семиотические проблемы стиля в лингвистическом освещении // Труды по знаковым системам. IV. — Тарту, 1969. — С. 487—501.
 Успенский Б. А. О семиотике иконы // Труды по знаковым системам. Вып. V. Учёные записки Тартуского университета. Вып. 28. — Тарту, 1971. — С. 178−223.
 Успенский Б. А. Культ Николы на Руси в историко-культурном освещении (специфика восприятия и трансформации исходного образа) // Труды по знаковым системам. X. Тарту, 1978. С. 86-140 (= Учёные записки Тартуского университета, вып. 463)
 Успенский Б. А. К символике времени у славян: «чистые» и «нечистые» дни недели // Finitis duodecim lustris: Сборник статей к 60-летию проф. Ю. М. Лотмана. — Таллин, 1982. — С. 70-75.
 Успенский Б. А. К вопросу о хомовом пении // Музыкальная культура средневековья. Вып. 2. (Тезисы и доклады конференций). М., 1991. — С. 144—147.
 Успенский Б. А. Древнерусское богословие: проблема чувственного и духовного опыта (представления о рае в середине XIV в.) // Русистика. Славистика. Индоевропеистика (Сборник к 60-летию А. А. Зализняка). — М., 1996. —С. 105—151.

Prevodi v poljščino 

Knjige:

 Kult św. Mikołaja na Rusi, przeł. Elżbieta Janus, Maria Renata Mayenowa, Zofia Kozłowska, Lublin 1985, Wyd. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, s. 375, ISBN 83-00003096 (1982)
 (z Wiktorem M. Żywowem) Car i bóg. Semiotyczne aspekty sakralizacji monarchy, przeł. i wstępem opatrzył Henryk Paprocki, Warszawa 1992, Wyd. PIW, s. 158, ISBN 83-06020618
 Poetyka kompozycji: struktura tekstu artystycznego i typologia form kompozycji przeł. Piotr Fast, Katowice 1997, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, ISBN 8371640781
 Historia i semiotyka, przeł. i przedmową opatrzył Bogusław Żyłko, Gdańsk 1998, Wyd. słowo/obraz terytoria, s. 215, ISBN 9788388560675
 Car i patriarcha: charyzmat władzy w Rosji: bizantyjski model i jego nowe rosyjskie ujęcie, oprac. i przeł. Henryk Paprocki, Katowice 1999, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, ISBN	83-71642113
 Car i imperator - Namaszczenie władcy i semantyka tytułów monarchy, Katowice 2002, tłum. Henryk Paprocki, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, s. 100, ISBN 83-7164-332-2
 Religia i semiotyka, wybór, przekład i przedmowa Bogusław Żyłko, Gdańsk 2002, Wyd. słowo/obraz terytoria, s. 216, ISBN 83-88560-67-0
 Krzyż i koło. Z historii symboliki chrześcijańskiej, przeł. i przedm. Bogusław Żyłko, przeł. tekstów cerkiewnosłowiańskich Zoja Nowożenowa, Swietłana Waulina, Dorota Żyłko, Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/obraz Terytoria 2010.

Članki v antologijah
 Semiotyka kultury, praca zbiorowa, Warszawa 1977, PIW, s. 466 (Zawiera m.in. tekst napisany z Jurijem Mihajlovičem Lotmanem O semiotycznym mechanizmie kultury oraz Strukturalna wspólnota różnych rodzajów sztuki (na przykładzie malarstwa i literatury), O systemie przekazu obrazu w rosyjskim malarstwie ikon, Gramatyczna poprawność i metaforyka poetycka (Tezy).
 Sztuka w świecie znaków, Gdańsk 2002, s. 264, Wyd. słowo/obraz terytoria, ISBN 83-8856059X (antologie otwiera "autoprezentacyjny" artykuł Borisa Uspienskiego, ukazujący miejsce semiotyki sztuki wśród całości tematów badawczych tartusko-moskiewskiej szkoły semiotyki).

Ruski filologi
Živeči ljudje
Semiotiki